Фарадей може да се отнася за:

 Майкъл Фарадей – английски учен
 Даниъл Фарадей – герой от „Изгубени“
 Закон на Фарадей
 Константа на Фарадей
 Фарадей (единица)
 Фарадеев кафез

Вижте също 
 Фарад